Ingrid Larsen kan henføre til flere personer:

 Ingrid Larsen (udspringer) (1912 - 1997) – dansk udspringer, gift Sabroe
 Ingrid Larsen (skak) (1909 - 1990) – dansk skakspiller, tidligere mange gange danmarksmester i skak for kvinder
 Ingrid Johanne Gether Larsen – kvindepolitisk aktiv